3C steht für:
 3C Records, späterer Name von Laurie Records
 Äquatorialguinea (Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge)
 Air Chathams (IATA-Code), neuseeländische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 3C 33.1
 CCC
 C3